Шульгинка — село в Україні, у Старобільському районі Луганської області.
 Шульгинка (річка) — річка в Україні, ліва притока Айдару.